Garmasch ist der Familienname folgender Personen:

 Katja Garmasch, Journalistin, Comedian und Autorin
 Sergei Leonidowitsch Garmasch (* 1958), russischer Theater- und Filmschauspieler sowie Synchronsprecher